Festival Sundance de Cinema - evento anual em Park City, Utah
Sundance (gravadora) - empresa fonográfica dinamarquesa

Localidades 

Sundance (Wyoming)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos